

Sigle 
 Iol – sigla della società Italiaonline S.p.A.
 IOL – dispositivo medico chirurgico impiantabile nell'occhio per il trattamento di cataratta o miopia

Codici 
 IOL – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 23 di Olbia-Costa Smeralda, radioassistenze per la navigazione aerea

Altro 
 Iol – antico nome fenicio di Cherchell, città dell'Algeria